Амано Хіросі (【天野浩】　あまの-ひろし; англ. Hiroshi Amano; н. 11 вересня 1960) — японський науковець, інженер-електронік, фізик.
 Нанамі Хіросі (яп. 名波 浩, нар. 28 листопада 1972, Сідзуока) — японський футболіст.
 Кійотаке Хіросі (,  12 листопада 1989, Ойта) — японський футболіст.
 Ідзумі Хіросі (яп. 泉 浩, 22 червня 1982) — японський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 4677 Хіросі (4677 Hiroshi) — астероїд головного поясу, відкритий 26 вересня 1990 року. Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,184. База даних малих космічних
 Оноґі Хіросі (яп. 大野木 寛) — японський прозаїк та сценарист.
 Цукісіма Хіросі (, ; 12 жовтня 1925 — 11 квітня 2011) — японський науковий діяч, мовознавець, спеціаліст з японської мови.
 5379 Абехіросі — астероїд.
 Абе Хіросі (; *22 червня 1964) — японський актор і модель.